Kochanek lady Chatterley – powieść D.H. Lawrence’a
 Kochanek lady Chatterley – film z 1955, ekranizacja powieści
 Kochanek lady Chatterley – film z 1981, ekranizacja powieści
 Kochanek lady Chatterley – miniserial z 1993, ekranizacja powieści
 Kochanek lady Chatterley – film z 2006, ekranizacja powieści
 Kochanek lady Chatterley – film z 2015, ekranizacja powieści